Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але Шафарова не змогла взяти участь через хворобу. Маттек-Сендс грала в парі з Андреа Сестіні-Главачковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Алла Кудрявцева і Катарина Среботнік. 

Кудрявцева і Среботнік потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Андрея Клепач і Марія Хосе Мартінес Санчес з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw 

Volvo Car Open, парний розряд
2018